

Абашево — село, Чебоксарський район, Чувашія
 Абашево — присілок, Юкаменський район, Удмуртія